«Рыцарю атаки» — хоккейный приз, учреждён в 1983 журналом «Советский воин» за наибольшее число «хет-триков», в 1999/2000 приз вручал 1-й Часовой завод.

Все лауреаты

См. также 
 Призы российского хоккея
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой
 Чемпионат МХЛ по хоккею с шайбой
 Чемпионат России по хоккею с шайбой

Ссылки 
 phl.ru

Призы советского хоккея с шайбой
Призы российского хоккея с шайбой